Jméno a příjmení Václav Peřina má více nositelů:

 Václav Peřina (1907–1979) – český akademický malíř
 Václav Peřina (lyžař) (* 1945) – český běžec na lyžích
 Václav Peřina (pilot) (1906–1931) – český letec